

Ім'я 

 Хома — чоловіче ім'я
 Апостол Фома — один з дванадцяти учнів Ісуса Христа
 Хома Барсук-Мойсєєв
 Хома Болдуєв
 Хома Водяний
 Хома Євлевич
 Хома Коцюбинський
 Хома Лебідь
 Хома Пархомюк
 Хома Радченко
 Хома Рябокінь
 Хома Семененко
 Хома Тихорський

Прізвище 

 Хома Анна
 Хома Василь (дипломат)
 Хома Василь Платонович
 Хома Володимир Васильович
 Хома Іван
 Хома Ігор Йосипович
 Хома Іоанн
 Хома Йоаким
 Хома Михайло:
 Хома Михайло (діяч УПА)
 Хома Михайло Степанович
 Хома Михайло Юрійович
 Хома Олег Ігорович
 Хома Олександр Віталійович
 Хома Орест Тарасович
 Хома Осип
 Хома Параска
 Хома Ярослав Богданович

Топонім 
 Хома — річка в Чувашії

Українські прізвища